Босага — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Босага — село в Босагинском сельском округе Шетском районе Карагандинской области.
 Босага — село в Ортауском сельском округе Шетском районе Карагандинской области.
 Босага — село в Джангельдинском районе Костанайской области.